Wogau ist ein Ortsname:

 Wogau (Jena), Ortsteil der Stadt Jena in Thüringen
 Wogau, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Lermontowo (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Vokov (Wogau), Ortsteil von Třebeň, Tschechien

Wogau ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Wogau, Realname von Boris Andrejewitsch Pilnjak (1894–1938), russischer Schriftsteller
 Johann David von Wogau († 1761), deutscher Mediziner
 Karl von Wogau (* 1941), deutscher Politiker (CDU), MdEP
 Konrad Marc-Wogau (1902–1991), schwedischer Philosoph